Die Badminton-Seniorenweltmeisterschaft 2019 fand vom 4. bis zum 11. August 2019 in Katowice statt. Folgend die Ergebnisse der Altersklasse O50.

Herreneinzel

Setzliste 
  Wu Chang-Jun (Gold)
  Karoon Kasayapanan (3. Runde)
  Narong Vanichitsarakul (Viertelfinale)
  Joakim Nordgren (Bronze)
  Kent Wæde Hansen (zurückgezogen)
  Magnus Gustafsson (4. Runde)
  Jean Chistensen (3. Runde)
  Ronald Glaschke (4. Runde)
  Hubert Müller (4. Runde)
  Nihal Amarasena (2. Runde)
  Mark Peard (3. Runde)
  Juan Rafols (3. Runde)
  Rajeev Sharma (Viertelfinale)
  Jacek Hankiewicz (Silber)
  Sven Landwehr (2. Runde)
  Jukka Antila (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Tanja Eberl (Bronze)
  Dorota Grzejdak (Bronze)
  Caroline Hale (Gold)
  Betty Blair (Viertelfinale)
  Poonam Tatwawadi (Viertelfinale)
  Berit Thyness (Viertelfinale)
  Aileen Travers (Viertelfinale)
  Bettina Villars (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Bobby Ertanto /  Ting Wei Ping (2. Runde)
  Graham Henderson / Mark Topping (2. Runde)
  Jon Austin / Rajeev Bagga (Viertelfinale)
  Jean Chistensen / Henrik Lykke (Bronze)
  Magnus Nytell / Erik Söderberg (2. Runde)
  Wattana Ampunsuwan / Narong Vanichitsarakul (Gold)
  Milan Duvsund / Joakim Nordgren (Viertelfinale)
  Venkataraju Akula / B. V. S. K. Lingeswara Rao (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Betty Blair / Debora Miller (2. Runde)
  Elizabeth Austin / Caroline Hale (Silber)
  Lene Struwe Andersen / Hanne Bertelsen (Viertelfinale)
  Jill Smith / Aileen Travers (3. Runde)
  Kumiko Kushiyama / Ritsuko Sato (Gold)
  Tanja Karlsson /  Berit Thyness (Bronze)
  Lise Lotte Bilgrav / Gitte Kruse (Bronze)
  Lali Joseph / Joseph Tessy (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Rajeev Bagga / Elizabeth Austin (Gold)
  Mark Topping / Dorothy McCullough (Viertelfinale)
  Puryanto Tan / Rosiana Tendean (Viertelfinale)
  Erik Söderberg / Tanja Karlsson (2. Runde)
  Alan McMillan / Aileen Travers (Viertelfinale)
  Morten Christensen / Hanne Bertelsen (Bronze)
  Jon Austin / Carolin Hale (2. Runde)
  Henrik Lykke / Lise Lotte Bilgrav (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament?id=14365F9A-47BD-4106-912D-0D0BE6E6370A

Senioren 2019
Seniorenweltmeisterschaft
Seniorenweltmeisterschaft 2019
Weltmeisterschaft 2019